Abrothallus är ett släkte av lavar. Abrothallus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Abrothallus